Oberfeld bezeichnet

in der deutschen Grammatik: eine Position des Verbs im Feldermodell des deutschen Satzes

den Namen von geographischen Objekten:

in Deutschland
 Oberfeld (Darmstadt), ein landwirtschaftlich genutztes Gebiet in Darmstadt
 Oberfeld (Eurasburg), Ortsteil der Gemeinde Eurasburg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Oberfeld (Hünfeld), Ortsteil der Stadt Hünfeld, Landkreis Fulda, Hessen
 Oberfeld (Kastl), Ortsteil des Marktes Kastl, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Oberfeld (Lindlar), Ortsteil der Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

in Österreich
 Oberfeld (Gemeinde Rechnitz), Ortsteil der Gemeinde Rechnitz, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Oberfeld (Gemeinde Maria Schmolln), Ortschaft der Gemeinde Maria Schmolln, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Oberfeld (Gemeinde Markt Hartmannsdorf), Ortsteil von Markt Hartmannsdorf, Bezirk Weiz, Steiermark
 Oberfeld (Gemeinde Hohenweiler), Ortsteil der Gemeinde Hohenweiler, Bezirk Bregenz, Vorarlberg

in der Schweiz
 Oberfeld (Winterthur), Quartier der Stadt Winterthur

in Polen
 Oberfeld, der ehemalige Name des Ortes Komarówka, Woiwodschaft Pommern, Polen; siehe Gmina Ostaszewo

einen Familiennamen:
 Casimir Oberfeld (Kazimierz Jerzy Oberfeld, 1903–1945), polnischer Komponist

Siehe auch:
 Overfeld